Felicia Dunaf (* 1996) ist eine moldauische Sängerin. Sie ist international bekannt für ihre mehrfachen Versuche am Eurovision Song Contest teilzunehmen.

Leben 
Sie singt, seit ihrem vierten Lebensjahr. Sie studiert an der Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice in Chișinău. Seit sie 16 ist, versucht Dunaf beim Eurovision Song Contest ihr Heimatland zu vertreten. Daher nahm sie 2012 mit Love Is Time zum ersten Mal am O Melodie Pentru Europa teil, wurde aber nicht für das Finale durch die Jury nominiert, auch ein Onlinevoting für die verbliebenen Kandidaten scheiterte. 2013 versuchte sie es erneut, wo sie mit ihrem Lied Codename Felice zwar das Halbfinale als fünfte beendete, sich im Finale aber punktlos als Letzte geschlagen geben musste. Im Jahr darauf folgte ihr dritter Versuch mit dem Lied The Way I Do. Sie überstand erneut das Halbfinale, diesmal als vierte und landete im Finale jedoch nur auf einem dreifach geteilten Platz 9. 2015 machte sie eine Pause und nahm nicht am moldauischen Vorentscheid teil. 2016 meldete sie mit You and Me wieder einen Beitrag an. Sie qualifizierte sich als achte von zwölf Halbfinalisten für das Finale des Vorentscheids, wo sie mit null Punkten letzte wurde. Den nächsten Versuch wagt sie 2018, wo sie mit Alien antritt.

Aufsehen erregte sie, beziehungsweise wurde erregt, als beim Melodifestivalen 2016 Anna Book mit ihrem Lied Himmel for två disqualifiziert wurde, weil es offensichtlich eine Coverversion von Dunafs 2014 veröffentlichten Taking Care of a Broken Heart darstellt, mit dem sie sich ebenfalls bemühte am Eurovision Song Contest 2014 teilzunehmen, aber das Casting nicht überstand. Felicia Dunaf zeigte sich erschüttert ob der Disqualifizierung Books.

Diskografie 
 2012: Love Is time
 2013: Codename Felice
 2014: Taking Care of a Broken Heart
 2014: The Way I Do
 2016: You and Me
 2018: Alien

Einzelnachweise 

Sänger
Moldauer
Geboren 1996
Frau